DPH bezeichnet:
 Diphenhydramin, ein Arzneistoff aus der Klasse der Antihistaminika.
 Dynamic Probing Heavy, eine Rammsondierung
 DPh (Inschrift), Inschrift von Dareios I. 

DPH